Payer kan syfta på:

 Friedrich von Payer
 Helge Payer
 Hieronymus Payer
 Jean-Baptiste Payer
 Julius von Payer